Rijn-Schelde-Verolme, een Nederlandse scheepswerf
 Respiratoir syncytieel virus, een belangrijke veroorzaker van verkoudheid
 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, een studie met richtlijnen over de ruimtelijke ordening in Vlaanderen
 VV RSV, een voetbalclub in Noord-Brabant
 Religieus-Socialistisch Verbond
 Revolutionair Socialistische Vereeniging
 Relationele en seksuele vorming
 Rous-sarcoomvirus, een kankerverwekkend retrovirus